IA:
 IA
 IA-64
 IA-32
 IA-32e
 Asahiflex Ia
 Pershing IA
 Сверхновые типа Ia
 IA — голосовой движок Vocaloid 3
 IA (химиотерапия) — акроним для названия одного из режимов химиотерапии, одного из вариантов режима 7+3, сочетающего применение 3 дней идарубицина (Idarubicin) и 7 дней цитарабина (Ara-C)
 IA — почтовый код штата Айова.

См. также 

 ИА
 Я (кириллица)